Клод Джордж Бо́уз-Ла́йон, 14-й граф Стра́тмор и Ки́нгхорн (; 14 марта 1855 года, Лаундс-сквер, Белгравия, Лондон — 7 ноября 1944 года, Замок Глэмис) — британский аристократ, отец Елизаветы Боуз-Лайон, королевы-матери, дед королевы Елизаветы II.

Биография 
Клод родился в  в лондонском районе Белгравия и был старшим из одиннадцати детей , 13-го графа Стратмора и Кингхорна, и его жены, . Один из его младших братьев, Патрик, был теннисистом и в 1887 году стал победителем Уимблдонского турнира в парном разряде.

По окончании Итонского колледжа Клод Джордж был призван во 2-й полк лейб-гвардии, где прослужил шесть лет до 1882 года. Он был активным членом  и служил в качестве почётного полковника 4-го/5-го батальона полка Чёрная стража.

После смерти его отца 16 февраля 1904 года он унаследовал графский титул и обширные владения в Шотландии и Англии, в числе которых был замок Глэмис. Он также был назначен на пост , который оставил в 1936 году, когда его дочь Елизавета стала королевой-консортом. Клод Джордж проявлял живой интерес к лесоводству и стал одним из первых растениеводов в Великобритании, вырастившим лиственницу из семян. В своих имениях Боуз-Лайон имел множество мелких землевладельцев и заработал блестящую репутацию у своих арендаторов. Современники описывали его как непритязательного человека, которого можно было часто увидеть в «старом макинтоше, подпоясанном куском лески». Он работал на своих землях и наслаждался физическим трудом в своих поместьях. Посетители могли принять его за простого рабочего.

Несмотря на сдержанное отношение графа к королевской семье, в 1923 году его младшая дочь вышла замуж за второго сына короля Георга V, принца Альберта, герцога Йоркского, а сам лорд Стратмор в ознаменование брака был посвящён в рыцари Великого Креста Королевского Викторианского ордена. Спустя пять лет он был посвящён в рыцари Чертополоха.

В 1936 году Эдуард VIII отрёкся от престола, и его брат, зять лорда Стратмора, стал королём. Как тесть короля, Клод Джордж был посвящён в рыцари Подвязки. Также, в качестве коронационной награды, в 1937 году для Боуз-Лайона был создан титул графа Статмора и Кингхорна в пэрстве Великобритании, что позволило ему войти в состав Палаты лордов.

С возрастом Клод Джордж стал стремительно терять слух. Лорд Стратмор скончался от бронхита 7 ноября 1944 года в возрасте 89 лет в замке Глэмис.

Семья 
16 июля 1881 года в  Клод Джордж женился на Сесилии Нине Кавендиш-Бентинк (1862—1938), старшей дочери Чарльза Кавендиш-Бентинка и его второй жены, . В браке родилось десять детей:

 Вайолет Гиацинт (1882—1893) — умерла от дифтерии в возрасте 11 лет. Она никогда не носила титул Леди (носила почётный титул достопочтенная), потому что умерла до того, как её отец унаследовал графский титул.
  (1883—1961) — была замужем за , 16-м , от которого родила пятерых детей.
  (1884—1949) — 15-й граф Стратмор и Кингхорн; был женат на леди Дороти Осборн, третьей дочери , 10-го герцога Лидса, и леди Кэтрин Фрэнсис Лэмбтон, от которой имел четверых детей.
  (1886—1930) — был женат на Фенелле Хепбёрн-Стюарт-Форбс-Трефьюсис, младшей дочери , 21-го барона Клинтона, и леди Джейн Макдоннелл, от которой имел пятерых детей.
 Александр Фрэнсис (1887—1911) — умер во сне от опухоли основания головного мозга в возрасте 24 лет. Не женат, детей не имел.
 Фергюс (1889—1915) — был женат на леди Кристине Доусон-Дэймер, дочери Джорджа Генри Сеймура Лайонела Доусон-Дамера, 5-го графа Портарлингтона, от которой имел дочь Розмари Луизу.
  (1890—1967) — была замужем за , 4-м графом Гренвилем, от которого родила сына и дочь.
 Майкл Клод Гамильтон (1893—1953) — был женат на Элизабет Маргарет Катор, дочери Джона Катора и Мод Адейн, от которой имел четверых детей.
 Елизавета Ангела Маргарет (1900—2002) — была замужем за королём Великобритании Георгом VI, от которого родила двух дочерей — будущую королеву Елизавету II и принцессу Маргарет.
  (1902—1961) — был женат на Рэйчел Полин Спенсер Клэй, дочери Герберта Генри Спенсер Клэя и Полин Астор, от которой имел сына и дочь.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Умершие от бронхита
Графы Стратмор и Кингхорн